Biburg (Neder-Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Biburg bij Augsburg, een stadsdeel van Diedorf, Zwaben